gromada Bogusławice (powiat kolski)
 gromada Bogusławice (powiat opatowski)